Петр Афанасьевич Мацуй (6 октября 1905, село Ивот Черниговской губернии, теперь Шосткинский район Сумской области — , город Киев) — советский компартийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 2-го созыва. Член ЦК КП(б)У в январе 1949 — марте 1954 г. Член Ревизионной Комиссии КПУ в марте 1954 — январе 1956 г. Член Организационного бюро ЦК КП(б)У 28 января 1949 — 23 сентября 1952 г.

Биография 
Родился в семье крестьянина. Окончил трудовую школу, с 14 лет работал техническим секретарем Комитета бедняков села Ивот Новгород-Северского уезда Черниговской губернии.

Член ВКП(б) с 1926 года.

В 1934 году окончил радиотехнический факультет Киевского индустриального института. После окончания института работал конструктором конструкторского бюро Киевского завода точных электрических приборов, секретарем комитета КП(б)У  завода.

С октября 1939 года — инструктор ЦК КП(б)У, заведующий сектором отдела кадров ЦК КП(б)У, заведующий отделом ЦК КП(б)У по электростанциям и электропромышленности.

В мае 1941 — 1943 г. — секретарь ЦК КП(б)У по электростанциям и электропромышленности. В октябре 1942 — ноябре 1943 г. — заместитель начальника Украинского Штаба партизанского движения по связи. В 1943 — 1946 годах — заместитель секретаря ЦК КП(б)У по электростанциям и электропромышленности.

В 1946 — 24 марта 1947 г. — 2-й секретарь Киевского городского комитета КП(б)У.

24 марта 1947 — 1950 г. — 1-й секретарь Киевского городского комитета КП(б)У. С 1950 года учился на курсах переподготовки при ЦК ВКП(б). До 1953 года работал заведующим отделом строительства и строительных материалов ЦК КПУ.

В 1954 — 1958 годах — начальник Главного управления водного хозяйства при Совете Министров Украинской ССР. С 1958 года работал начальником отдела электрификации народного хозяйства Государственного планового комитета Совета Министров Украинской ССР.

Затем — персональный пенсионер союзного значения в Киеве.

Один из соавторов книги Мацуй П. А., Хабле П. С. Говорит Большая Земля. — Киев, 1979.

Награды 
 орден Ленина (23.01.1948)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 медали
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР
 заслуженный энергетик Украинской ССР

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 http://moscow-tombs.ru/raznoe/baykovoe/matsuy.htm

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Первые секретари Киевского горкома КП Украины
Секретари ЦК КП Украины
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Вторые секретари Киевского горкома КП Украины
Родившиеся в Шосткинском районе